Il detentore del titolo era Bill Johnston ma quest'anno non ha partecipato al torneo.

Jean Borotra ha battuto in finale René Lacoste 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1924